«Мировоззрение» (Weltanschauung) —  четвертий та п'ятий студійний альбом гурту «Nokturnal Mortum», випущений у двох версіях. Російська версія альбома випущена в 2004 році лейблом «Oriana Productions», англійська версія альбома випущена в 2005 році лейблом No Colours Records.

Композиції

Над альбомом працювали 

 Artwork By [Art Direction And Concept By] — Knjaz Varggoth , Sir Gorgoroth
 Artwork By [Ornament Frame Art By] — Nikolai Smokov
 Bass — Vrolok (2)
 Design [Cover Design By] — Sir Gorgoroth
 Drums — Odalv
 Drums, Percussion — Vladislav Redkin
 Electric Guitar, Acoustic Guitar, Vocals, Lyre [Wheelyre], Jew's Harp [Drymba], Sopilka [Telynka], Cobza [Kobza], Percussion — Knjaz Varggoth
 Engineer [Engineered By] — Sergey Kondratiev , Vladimir Belatov
 Engineer [Knjaz Varggoth's Vocals Engineered By] — Dmitry Bondarenko
 Guitar — Alzeth
 Guitar, Vocals, Instruments [Native] — Knjaz Varggoth
 Keyboards [All], Bass Guitar, Flute [Flutes], Sopilka [Sopilkas], Ocarina, Bagpipes [Koza], *Zither [Zitra], Percussion — Saturious
 Keyboards, Instruments [Native] — Saturious
 Lead Guitar [Additional], Bass Guitar [Additional] — Sergey Kondratiev
 Lyrics By — Arseniy (tracks: 6) , Knjaz Varggoth
 Music By [All Music Created By] — Knjaz Varggoth , Nokturnal Mortum
 Photography [Front Photo By] — Knjaz Varggoth
 Photography [Photo By] — Tatiana Gapon
 Recorded By [All Intro Songs] — Knjaz Varggoth , Saturious
 Violin [Violins] — Aleksey Grebeniuk
 Vocals [Clean], Voice [Choirs] — Vasily Haschina

 Recorded, mixed and mastered at Mart Studio, Kharkiv during spring '02 — summer '04.
 All Knjaz Varggoth's vocals recorded at The Beat Studio, Kharkiv during winter '04.
 All intro songs recorded at Oriana Stronghold during summer '04.

Альбоми Nokturnal Mortum